Sãocarlense – abitanti di São Carlos (Santa Catarina)
Sãocarlense – abitanti di São Carlos do Ivaí